Contea di Harlan o Harlan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Harlan (Kentucky)
 Contea di Harlan (Nebraska)